Enzinas ist der Familienname folgender Personen:

 Diego de Enzinas (1520–1547), spanischer Protestant
 Francisco de Enzinas (1518–1552), spanischer Humanist